Konieczek ist der Familienname folgender Personen:

 Alicja Konieczek (* 1994), polnische Leichtathletin
 Aneta Konieczek (* 1997), polnische Leichtathletin